Santelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Santelli (* 1953), uruguayischer Fußballspieler
 César Santelli (1889–1971), Schriftsteller
 Claude Santelli (1923–2001), Dramatiker und Regisseur
 Giorgio Santelli (1897–1985), italienischer Fechter
 Italo Santelli (1866–1945), italienischer Fechter
 Ralf Santelli (* 1968), deutsch-italienischer Fußballtrainer